|-
| 105201 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105202 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105203 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105204 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105205 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105206 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105207 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105208 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105209 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105210 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105211 Sanden || || 29 de juliol, 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 105212 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105213 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105214 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105215 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105216 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105217 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105218 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105219 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105220 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105221 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105222 Oscarsaa || || 31 de juliol, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 105223 - || 2000 PJ || 1 d'agost, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105224 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105225 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105226 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105227 - || || 5 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 105228 - || || 4 d'agost, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105229 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105230 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105231 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105232 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105233 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105234 - || || 10 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105235 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105236 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105237 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105238 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105239 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105240 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105241 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105242 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105243 - || || 4 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105244 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105245 - || || 3 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105246 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105247 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105248 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105249 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105250 - || || 24 d'agost, 2000 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 105251 - || || 24 d'agost, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 105252 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105253 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105254 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105255 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105256 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105257 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105258 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105259 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105260 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105261 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105262 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105263 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105264 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105265 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105266 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105267 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105268 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105269 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105270 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105271 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105272 - || || 26 d'agost, 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 105273 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105274 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105275 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105276 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105277 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105278 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105279 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105280 - || || 28 d'agost, 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 105281 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105282 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105283 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105284 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105285 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105286 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105287 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105288 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105289 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105290 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105291 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105292 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105293 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105294 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105295 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105296 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105297 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105298 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105299 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105300 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5